Abflämmen steht für:

 Anbrennen von Holzoberflächen, siehe Ankohlen
 Wegbrennen von Gras und Unkraut, siehe Abflammen (Landwirtschaft)
 Schnelles Erhitzen der äußersten Schicht von Speisen, siehe Gratinieren

Siehe auch:
 Abbrennen
 Sengen